Большие Крутцы — название населённых пунктов.

Россия 
 Большие Крутцы — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Большие Крутцы — деревня в Кашинском районе Тверской области.